Ivasiuc, Ivasiuk, Ivasyuk, Ivasjuk, Iwasiuk (, ):
 Alexandru Ivasiuc
 Vladimir Ivasiuc

Vezi și 
 Ivașcu

Nume de familie slave
Familii românești